Тетрафис прозрачный () — один из двух видов верхоплодных мхов рода Тетрафис.

Образует мягкие светло-зеленые или буро-зеленые куртинки. Стебель длиной 0,5—3 см. В нижней части стебля листья чешуевидные, без жилки. Листья в верхней части стебля крупнее, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, заостренные. Жилка заканчивается в верхушке листа или перед ней. Клетки листа гладкие, толстостенные, округло-шестиугольной формы. Споры диаметром 10—13 мкм.

Распространен по всему северному полушарию в бореальной зоне. Произрастает в хвойных и смешанных лесах на гниющей древесине. Реже на гумусовой и торфянистой почве.

Ссылки 
 

Моховидные
Флора Евразии